Haskin est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Byron Haskin (1899-1984), réalisateur de cinéma, directeur de la photographie et scénariste américain ;
 Grant Haskin (1968-), homme politique sud-africain ;
  (1821-1895), juriste et homme politique américain ;
  (1934-2005), géochimiste américain ;
 Scott Haskin (1970-), ancien joueur américain de basket-ball.

Astronomie 
 , cratère d’impact de la lune.

Patronyme anglais